Dit is een lijst van planetoïden 28601-28700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (28601) - || 2000 EK147|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (28602) - || 2000 EL147|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (28603) - || 2000 EW148|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (28604) - || 2000 EB151|| 5 maart 2000 || NEAT
|-
| (28605) - || 2000 ER152|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (28606) - || 2000 ES154|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (28607) - || 2000 EG156|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28608) Sblomquist || 2000 EU157|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28609) - || 2000 EL158|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28610) Stephenriggs || 2000 EM158|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28611) - || 2000 EW169|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28612) - || 2000 FE2 || 25 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (28613) - || 2000 FG5 || 29 maart 2000 || T. Kobayashi
|-
| (28614) Vejvoda || 2000 FO8|| 25 maart 2000 || Kleť
|-
| (28615) - || 2000 FS10|| 31 maart 2000 || J. Broughton
|-
| (28616) - || 2000 FD11|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28617) - || 2000 FB13|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28618) - || 2000 FK17|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28619) - || 2000 FP24|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28620) - || 2000 FE26|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28621) - || 2000 FZ28|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28622) - || 2000 FJ29|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28623) - || 2000 FX29|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28624) - || 2000 FM31|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28625) - || 2000 FQ32|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28626) - || 2000 FR32|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28627) - || 2000 FH33|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28628) - || 2000 FF34|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28629) - || 2000 FT34|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28630) - || 2000 FK35|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28631) - || 2000 FX36|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28632) - || 2000 FF37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28633) - || 2000 FK37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28634) - || 2000 FR39|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28635) - || 2000 FV42|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28636) - || 2000 FK45|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28637) - || 2000 FB48|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28638) - || 2000 FE49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28639) - || 2000 FK49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28640) - || 2000 FQ49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28641) - || 2000 FS49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28642) - || 2000 FZ49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28643) - || 2000 FB50|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28644) - || 2000 FD56|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28645) - || 2000 FP56|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28646) - || 2000 FO62|| 26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28647) - || 2000 GW || 2 april 2000 || Spacewatch
|-
| (28648) - || 2000 GY || 2 april 2000 || Spacewatch
|-
| (28649) - || 2000 GZ1 || 4 april 2000 || C. W. Juels
|-
| (28650) - || 2000 GE8 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28651) - || 2000 GP8 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28652) - || 2000 GM15|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28653) - || 2000 GC16|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28654) - || 2000 GY20|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28655) - || 2000 GY25|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28656) - || 2000 GH28|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28657) - || 2000 GM28|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28658) - || 2000 GC30|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28659) - || 2000 GB36|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28660) - || 2000 GP38|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28661) - || 2000 GE39|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28662) - || 2000 GL39|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28663) - || 2000 GH43|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28664) - || 2000 GV48|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28665) - || 2000 GN51|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28666) - || 2000 GO51|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28667) - || 2000 GW53|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28668) - || 2000 GF54|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28669) - || 2000 GG55|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28670) - || 2000 GO55|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28671) - || 2000 GW55|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28672) - || 2000 GH56|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28673) - || 2000 GT56|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28674) - || 2000 GZ59|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28675) - || 2000 GB60|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28676) - || 2000 GK66|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28677) - || 2000 GO66|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28678) - || 2000 GN67|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28679) - || 2000 GY68|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28680) - || 2000 GA69|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28681) - || 2000 GH70|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28682) - || 2000 GQ70|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28683) - || 2000 GV70|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28684) - || 2000 GK72|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28685) - || 2000 GU72|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28686) - || 2000 GK74|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28687) - || 2000 GP74|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28688) - || 2000 GQ74|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28689) - || 2000 GA75|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28690) - || 2000 GT75|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28691) - || 2000 GC76|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28692) - || 2000 GA78|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28693) - || 2000 GS79|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28694) - || 2000 GJ85|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (28695) - || 2000 GP86|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (28696) - || 2000 GU87|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (28697) - || 2000 GZ88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (28698) - || 2000 GF89|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (28699) - || 2000 GN89|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (28700) - || 2000 GB90|| 4 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten